{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (60101) - || 1999 TJ176 ||10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60102) - || 1999 TY182 ||11 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60103) - || 1999 TP187 ||12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60104) - || 1999 TZ194 ||12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60105) - || 1999 TJ197 ||12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60106) - || 1999 TT201 ||13 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60107) - || 1999 TY201 ||13 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60108) - || 1999 TF205 ||13 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60109) - || 1999 TO212 ||15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60110) - || 1999 TB213 ||15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60111) - || 1999 TL213 ||15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60112) - || 1999 TZ216 ||15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60113) - || 1999 TB217 ||15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60114) - || 1999 TD222 ||2 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (60115) - || 1999 TK222 ||2 oktober 1999 || CSS
|-
| (60116) - || 1999 TW222 ||2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60117) - || 1999 TZ222 ||3 oktober 1999 || CSS
|-
| (60118) - || 1999 TQ223 ||2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60119) - || 1999 TU223 ||2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60120) - || 1999 TW227 ||1 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (60121) - || 1999 TE235 ||3 oktober 1999 || CSS
|-
| (60122) - || 1999 TU239 ||4 oktober 1999 || CSS
|-
| (60123) - || 1999 TU240 ||4 oktober 1999 || CSS
|-
| (60124) - || 1999 TG243 ||5 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (60125) - || 1999 TW246 ||6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60126) - || 1999 TU251 ||7 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (60127) - || 1999 TQ254 ||8 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60128) - || 1999 TS254 ||8 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60129) - || 1999 TG256 ||9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60130) - || 1999 TP256 ||9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60131) - || 1999 TY256 ||9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60132) - || 1999 TN259 ||9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60133) - || 1999 TM266 ||3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60134) - || 1999 TO272 ||3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60135) - || 1999 TS279 ||7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60136) - || 1999 TV279 ||7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60137) - || 1999 TC280 ||7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60138) - || 1999 TV280 ||8 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60139) - || 1999 TP285 ||9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60140) - || 1999 TA288 ||10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60141) - || 1999 TE290 ||10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60142) - || 1999 TS290 ||10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60143) - || 1999 TV292 ||12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60144) - || 1999 TN293 ||12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60145) - || 1999 TB313 ||8 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (60146) - || 1999 TF316 ||10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60147) - || 1999 TC320 ||10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60148) Seanurban || 1999 US1 ||16 oktober 1999 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (60149) - || 1999 UC2 ||16 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (60150) Zacharias || 1999 UY2 ||19 oktober 1999 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (60151) - || 1999 UZ6 ||29 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (60152) - || 1999 UG13 ||29 oktober 1999 || CSS
|-
| (60153) - || 1999 UV13 ||29 oktober 1999 || CSS
|-
| (60154) - || 1999 UB14 ||29 oktober 1999 || CSS
|-
| (60155) - || 1999 UJ17 ||29 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (60156) - || 1999 UK18 ||30 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (60157) - || 1999 UT23 ||28 oktober 1999 || CSS
|-
| (60158) - || 1999 UH24 ||28 oktober 1999 || CSS
|-
| (60159) - || 1999 UL24 ||28 oktober 1999 || CSS
|-
| (60160) - || 1999 UQ25 ||29 oktober 1999 || CSS
|-
| (60161) - || 1999 UZ25 ||30 oktober 1999 || CSS
|-
| (60162) - || 1999 UE26 ||30 oktober 1999 || CSS
|-
| (60163) - || 1999 UE28 ||30 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (60164) - || 1999 UF28 ||30 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (60165) - || 1999 UZ30 ||31 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (60166) - || 1999 UC31 ||31 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (60167) - || 1999 UN33 ||31 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (60168) - || 1999 UV41 ||19 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (60169) - || 1999 UH44 ||29 oktober 1999 || CSS
|-
| (60170) - || 1999 US45 ||31 oktober 1999 || CSS
|-
| (60171) - || 1999 UP47 ||30 oktober 1999 || CSS
|-
| (60172) - || 1999 UY48 ||31 oktober 1999 || CSS
|-
| (60173) - || 1999 UV50 ||30 oktober 1999 || CSS
|-
| (60174) - || 1999 UV56 ||29 oktober 1999 || CSS
|-
| (60175) - || 1999 VQ1 ||3 november 1999 || Starkenburg
|-
| (60176) - || 1999 VY5 ||5 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (60177) - || 1999 VU6 ||8 november 1999 || W. R. Cooney Jr.
|-
| (60178) - || 1999 VY6 ||8 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (60179) - || 1999 VE7 ||7 november 1999 || K. Korlević
|-
| (60180) - || 1999 VK8 ||8 november 1999 || K. Korlević
|-
| (60181) - || 1999 VV9 ||9 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (60182) - || 1999 VS10 ||9 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (60183) Falcone || 1999 VR11 ||5 november 1999 || M. M. M. Santangelo
|-
| (60184) - || 1999 VM16 ||2 november 1999 || Spacewatch
|-
| (60185) - || 1999 VY21 ||12 november 1999 || K. Korlević
|-
| (60186) Las Cruces || 1999 VH22 ||13 november 1999 || D. S. Dixon, J. A. Stevens
|-
| (60187) - || 1999 VL23 ||14 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (60188) - || 1999 VH25 ||13 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (60189) - || 1999 VM27 ||3 november 1999 || CSS
|-
| (60190) - || 1999 VG31 ||3 november 1999 || LINEAR
|-
| (60191) - || 1999 VP35 ||3 november 1999 || LINEAR
|-
| (60192) - || 1999 VU42 ||4 november 1999 || Spacewatch
|-
| (60193) - || 1999 VJ43 ||1 november 1999 || CSS
|-
| (60194) - || 1999 VU43 ||1 november 1999 || CSS
|-
| (60195) - || 1999 VM44 ||3 november 1999 || CSS
|-
| (60196) - || 1999 VG52 ||3 november 1999 || LINEAR
|-
| (60197) - || 1999 VO52 ||3 november 1999 || LINEAR
|-
| (60198) - || 1999 VT54 ||4 november 1999 || LINEAR
|-
| (60199) - || 1999 VF56 ||4 november 1999 || LINEAR
|-
| (60200) - || 1999 VV56 ||4 november 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten